Kobel steht für:

 kugelförmiges Nest einzelner Tierarten, siehe Eurasisches Eichhörnchen#Lebensweise
 ein mittelalterlicher Reisewagen, siehe Kobelwagen
 im süddeutschen und österreichischen Sprachraum ein Bretterverschlag, siehe Koven (Gebäude)

Kobel ist der Name folgender Orte

in Deutschland:
 Kobel (Adlkofen), Ortsteil der Gemeinde Adlkofen, Landkreis Landshut, Bayern
 Kobel (Aham), Ortsteil der Gemeinde Aham, Landkreis Landshut, Bayern
 Kobel (Neusäß), Ortsteil der Gemeinde Neusäß, Landkreis Augsburg, Bayern
 Kobel (Schechen), Ortsteil der Gemeinde Schechen, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Kobel (Soyen), Ortsteil der Gemeinde Soyen, Landkreis Rosenheim, Bayern 
 Kobel, Wüstung in der Gemarkung von Iphofen, Landkreis Kitzingen, Bayern, siehe Siechhaus (Iphofen)

in der Schweiz:
 Kobel, Weiler der Gemeinde Berneck, Kanton St. Gallen

Kobel ist der Familienname folgender Personen:
 Fritz Kobel (1896–1981), Schweizer Agrarwissenschaftler
 Gregor Kobel (* 1997), Schweizer Fußballtorhüter
 Heinz-Dieter Kobel (* 1955), deutscher Fußballspieler
 Maria Kobel (1897–1996), deutsche Chemikerin
 Michael Kobel (* 1961), deutscher Teilchenphysiker
 Otto Kobel (1919–2002), deutscher Bildhauer und Kirchenmaler
 Rona Kobel (* 1982), deutsche Künstlerin
 Stefan Kobel (* 1974), Schweizer Beachvolleyballspieler

Siehe auch:
 Kobl
 Köbel
 Kobell